Didier Ilunga Mbenga
 Phialucium mbenga  (de correcte spelling is echter mbengha)